«Старые тайны» — третий сольный студийный альбом Давида Нуриева, вышедший 21 декабря 2012 года. В альбом вошло 24 трека, включая три скита. Как и в прошлых альбомах исполнителя, в этом много гостевых участий.

Общая информация 
 Альбом на физическом носителе впервые можно было приобрести во время автограф-сессии в концертном зале Техномолл «Горбушкин двор» 21 декабря 2012 года.
 С 21 декабря 2012 года альбом можно приобрести в магазине iTunes Store.
 Первоначально альбом должен был выйти 12 декабря 2012 года, но вместо него, в этот день, стал доступен лишь его сэмплер.
 В данный момент на песни «Старые Тайны», «Не Забуду», «Миф», «Дымом в облака», «Первое Слово» и «Моя Основа» сняты клипы.
 Песня «Не Забуду» также вошла на альбом «Легенды про…Centr».
 На сайте Муз-ТВ отметили, что альбом стал одним из самых ожидаемых хип-хоп альбомов 2013 года.
 В треке «Тебе» присутствует вокал певицы Кати Новы

Список композиций

Участники записи 
Сведения взяты из буклета альбома.

 Сведение: «Recordie records»
 Мастеринг: Тарас Ващишин
 Фото: Павел Бойченко
 Дизайн Обложки: Антон Лазаренко

Примечания 

Альбомы Птахи
Альбомы лейбла «ЦАО Records»